Numele José Hernández se poate referi la:
 José Hernández (scriitor) (1834 - 1886), scriitor argentinian
 José Hernández (astronaut) (n. 1962), astronaut american
 José Hernández (pictor) (n. 1944), pictor spaniol
 José Hernández (baseball) (n. 1969), jucător american de baseball
 José Hernández (pugilist) (n. 1976), boxeur mexican.